Wai – plaża w Grecji
 Wai – tajskie przywitanie
 Tai Wai